Асен Георгиев може да се отнася за:

 Асен Георгиев (1924 – 2009), български партизанин
 Асен Георгиев (1940 – 2016), български актьор
 Асен Георгиев (р. 1953), български преводач
 Асен Георгиев (р. 1993), български футболист